TVR er en britisk producent af sportsvogne. Firmaet fremstillet letvægts sportsvogne med kraftige motorer og var, på et tidspunkt, den tredjestørste specialiserede sportsvognsproducent i verden med et bredt udvalg af coupér og cabrioleter.

Firmaet blev grundlagt i 1946 i Blackpool.

Modeller 

1 – Teknisk set ikke en TVR model; en TVR chassis skabt af Ray Saidel.
2 – Gik aldrig i produktion.
3 – Udelukkende bygget til raceløber.

Galleri

Referencer

Eksterne henvisninger 

Bilproducenter fra Storbritannien
Etableret i 1946
Bilmærker
Blackpool